Międzybórz (gemeente)
 Międzybórz (Oleśnicki)
 Międzybórz (Łódź)